Wereldkampioenschap curling mannen 2008
 Wereldkampioenschap curling vrouwen 2008